Aurach může být:

 Aurach (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Aurach am Hongar – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Aurach bei Kitzbühel – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko
 Aurach (přítok Ageru) – řeka v Rakousku